A Szünidei napló (, ) izraeli televíziós filmsorozat, amelyet Izraelben 2012. augusztus 12-étől a Disney Channel kezdett el vetíteni, és Magyarországon 2016. június 20. óta sugározza a Disney Channel.

Évados áttekintés 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
! scope="col" style="padding: 0 16px" rowspan="2" colspan="2" | Évad
! scope="col" style="padding: 0 8px" rowspan="2" | Epizódok
! scope="col" colspan="2" | Eredeti sugárzás
! scope="col" colspan="2" | Magyar sugárzás
|-
! scope="col" | Évadpremier
! scope="col" | Évadfinálé
! scope="col" | Évadpremier
! scope="col" | Évadfinálé
|-
| style="background-color: #FF1493; width: 10px" |
| [[A Szünidei napló epizódjainak listája#1. évad|1]]
| 50
| 2012. augusztus 19.
| 2012. október 31.
| 2016. június 20.
| 2016. augusztus 26.
|-
| style="background-color: #00FFFF; width: 10px" |
| [[A Szünidei napló epizódjainak listája#2. évad|2]]
| 50
| 2013. augusztus 18.
| 2013. október 29.
| 
| 
|}

Epizódok

1. évad

2.évad

Jegyzetek

Források 
 https://web.archive.org/web/20160827085352/http://vod.walla.co.il/tvshow/2855962/yomaney-hahofesh/season-1

Televíziós sorozatok epizódlistái